Da Vinci Mysteriet har flere betydninger

 Da Vinci Mysteriet – en roman af Dan Brown
 Da Vinci Mysteriet (film) – en filmatisering af romanen Da Vinci Mysteriet